Goswell ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Goswell (1935–2014), britischer Geschäftsmann und Parteienfinanzierer
 Rachel Goswell (* 1971), britische Musikerin